Der Familienname Bagenski bezeichnet:

 Elsa von Bagenski (1870–1951), deutsche Schriftstellerin, Ehefrau und Nachlassverwalterin Max Regers
 Karl von Bagenski (1794–1859), preußischer Generalleutnant und Militärschriftsteller